Корте́с (, ) — ім'я, прізвище та топонім, розповсюджені в іспаномовних країнах.

Прізвище 
 Ернан Кортес (1485—1547) — іспанський конкістадор, завойовник Імперії ацтеків.
 Едуард Кортес (1882—1969) — французький художник французького та іспанського походження, постімпресіоніст.
 Рікардо Кортес (1900—1977) — американський актор.
 Леон Кортес Кастро — 25-й президент Коста-Рики.
 Хоакін Кортес (1969) — іспанський танцюрист, хореограф, актор та продюсер.

футболісти 

 Роберто Кортес (1905—1975) — чилійський футбольний воротар, учасник першого чемпіонату світу.
 Оскар Кортес (1968) — колумбійський футболіст.
 Хав'єр Кортес (1989) — мексиканський футболіст.

 Браян Кортес (1995) — чилійський футболіст.

Топоніміка

Кортес (Наварра)
 Кортес-де-Арагон (Теруель)
 Кортес-де-Ареносо
 Кортес-де-Баса
 Кортес-де-Пальяс
 Кортес-де-ла-Фронтера
 Кортес-і-Граена

Кортес — місто, штат Колорадо
 Кортес — переписна місцевість, штат Флорида
 Кортес — неглибоко занурена підводна гора (занурений острів — банка) у північній частині Тихого океану.

Див. також 
 Кортеси

Іспанські прізвища